Азамат Рамазанович Сеитов () — российский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов России, победитель и призёр всероссийских и международных турниров, мастер спорта России. Выступает в весовой категории до 97 кг. Его тренерами были Болат Абдулаев, Норедин Сайдалиев и Сергей Солодский. В 2019 году Сеитов стал бронзовым призёром абсолютного чемпионата страны в Воронеже. В 2021 году на чемпионате страны в Ростове-на-Дону также завоевал бронзовую медаль, а вместе с ней — место в олимпийской сборной страны.

Выступления на чемпионатах страны 
 Абсолютный чемпионат России по борьбе 2019 года — ;
 Чемпионат России по греко-римской борьбе 2021 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы России
Спортсмены Крыма